Magno es un nombre y epíteto que significa «grande». Corresponde a Magnus en latín, que es utilizado hoy en día como nombre de pila en algunas sociedades, particularmente las escandinavas.

Puede referirse a:

Nombre

Santos 
 San Magno de las Orcadas (f. 1116), príncipe y mártir, celebrado el 16 de abril;
 San Magno de Anagni, mártir, celebrado el 19 de agosto;
 San Magno de Füssen (s. VIII), abad, celebrado el 6 de septiembre;
 San Magno de Oderzo (f. c. 670), obispo, celebrado el 6 de octubre;
 San Magno de Milán (s. VI), obispo, celebrado el 1 de noviembre.

Epíteto
Alejandro Magno
Cneo Pompeyo Magno
Carlomagno

Santos 
 San Alberto Magno, celebrado el 15 de noviembre;
 San Basilio Magno, celebrado el 2 de enero;
 San Gregorio Magno, celebrado el 12 de marzo y 3 de septiembre;
 San León Magno, celebrado el 10 de noviembre;
 San Sísoes Magno, celebrado el 6 de julio.